Lo Hobbit – romanzo di J. R. R. Tolkien del 1937
 Lo Hobbit – trilogia cinematografica fantasy co-prodotta, co-scritta e diretta dal regista neozelandese Peter Jackson
 Lo Hobbit – videogioco di ruolo del 2003

Pagine correlate 
 Hobbit (disambigua)